Ке́склинн ( — «Центр города») — район в Таллине, столице Эстонии.

География 
Граничит на северо-западе с районом Пыхья-Таллинн, на западе с Кристийне, на юго-западе с Нымме, на востоке с Ласнамяэ и Пирита, на юге с волостью Раэ. Естественной северной границей служит побережье Таллинского залива. 

В состав района входит остров Аэгна. Площадь Аэгна 2,93 км2, по данным Регистра народонаселения в апреле 2020 года на нём проживали 11 человек, из них 4 — круглогодично.

Символика 
Герб: на красном щите серебряный крест. На кресте на красном фоне серебряный квадрифолий, в центре которого золотое сердце.
Флаг: на красном полотнище белый крест, на нём на красном фоне белый квадрифолий, в центре которого жёлтое сердце. Соотношение ширины и длины флага 7:8, нормальный размер 105×120 см.

Микрорайоны 
В район Кесклинн входит 21 микрорайон: Аэгна, Ваналинн, Кадриорг, Кассисаба, Кельдримяэ, Китсекюла, Компасси, Луйте, Маакри, Мыйгу, Рауа, Садама, Сибулакюла, Сюдалинн, Татари, Торупилли, Тынисмяэ, Уус-Мааильм, Веэренни, Юлемистеярве и Юхкентали.

Население 
Число жителей района по состоянию на 1 января 2021 года составило , по состоянию на 1 июля 2021 года — .

Численность населения района Кесклинн на 1 января каждого года:

Данные Регистра народонаселения о районе Кесклинн по состоянию на 1 января 2020 года:

 половая структура населения:  женщины 53 %, мужчины 47 %; 
 возрастная структура населения: дети в возрасте до 15 лет — 17 %, лица в возрасте 15–74 года — 77 %, лица в возрасте 75 лет и старше — 6 %; 
 средний возраст жителей: 38 лет;
 число жителей по микрорайонам:

Национальная структура населения района Кесклинн, %:

Описание 
На территории района находятся исторический район Старый Таллин, озеро Юлемисте и Таллинский порт. 

Вблизи Старого города и порта расположены бизнес-центры и торговые площади, в том числе новый комплекс высотных зданий на улице Лийвалайа, Тартуском шоссе и улице Маакри. В Кесклинне также находится большая часть общественных и культурных учреждений: здание парламента (Рийгикогу), резиденция правительства (дом Стенбока), построенное в 1913 году здание Национальной оперы «Эстония» и Русский драматический театр, национальная библиотека на Тынисмяги, стадион «Калев», также большое количество музеев, театров и правительственных учреждений. 

Помимо Старого города, в число достопримечательностей входят также построенный в XVIII веке в стиле барокко Екатерининский дворец с прилегающим парком, квартал Сюда-Татари, территория Кассисаба, квартал Ротерманна, замок летней мызы Маарьямяги. 

Знаменитый монумент Бронзовый солдат, перенесённый в апреле 2007 года на Военное кладбище Таллина, как и прежде, находится в районе Кесклинн.

В этой части города 42 зелёные зоны, в том числе парк Кадриорг, Тоомпарк, парк Хирве, парк Таммсааре. Береговая линия залива протягивается от Горхолла до мемориала Маарьямяги.

В районе сосредоточены все небоскрёбы Таллина. Стоимость жилья в районе самая большая не только в Таллине, но и во всей Эстонии: в 2017 году медианная цена одного квадратного метра составила .

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района Кесклинн   

Районы Таллина
Кесклинн